Салес — фамилия и топоним.
 Саллес, Рубенс (1891—1934) — бразильский футболист. Первый капитан и первый тренер сборной Бразилии по футболу.
 Салес, Михаил Абрамович (род. 1946) — советский и российский театральный актёр, режиссёр, народный артист России.
 Салес, Жуан Батиста де (более известен под именем Фио Маравилья; род. 1945) — бразильский футболист, нападающий.
 Салес, Фернандо (род. 1977) — испанский футболист, полузащитник.
 Салес-де-Льерка — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.